Jeux olympiques de 1928 peut désigner :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1928, qui ont eu lieu à Saint-Moritz, en Suisse ;
Les Jeux olympiques d'été de 1928, qui ont eu lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas.